Йозеф Ноа или Йожеф Ноа (; , 21 октября 1856, Надьбечкерек (Зренянин) — 1 июня 1903, Будапешт) — австро-венгерский шахматист. По профессии — судья.

Основал шахматный клуб "Neusatz" и был его первым председателем.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Австро-Венгрии